Бальгах () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

Входит в состав округа Рейнталь. Население составляет 4077 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3232.

Ссылки 
 Официальная страница